Le Saint peut désigner :

Patronyme 
 Sophie Le Saint (née en 1968), journaliste française de télévision ;

Toponyme 
 Le Saint, commune française du Morbihan ;

Fiction 
 Le Saint (Il Santo), roman d'Antonio Fogazzaro, publié en 1905 ;
 Le Saint (Mahapurush), film indien réalisé par Satyajit Ray en 1965.

Personnage : Simon Templar 
 Le Saint, surnom de Simon Templar, personnage créé par l'écrivain Leslie Charteris et qui a donné lieu aux adaptations suivantes :
 Le Saint, série télévisée britannique de 1962, avec Roger Moore dans le rôle-titre,
 Le Saint, film américain réalisé par Phillip Noyce en 1997, avec Val Kilmer,
 The Saint, téléfilm américain réalisé par Simon West en 2013, avec Adam Rayner ;

La popularité du personnage a également été utilisé pour la publication du périodique Le Saint détective magazine (1958-1968)

Homonymie de titre